Albert II. je jméno několika současných a historických panovníků.

Panovníci obvykle označovaní jako Albert II. 
 Albert II. Belgický, král belgický
 Albert II. Monacký, kníže monacký

Raritní označení 
 Albrecht II. Habsburský, král český, uherský a německý a vévoda rakouský, zejména v anglofonních zemích označován jako Albert II. Tento typ záměny jmen platí víceméně pro všechny Albrechty.

Rozcestníky - panovník